Ла-Сека () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 65,9 км². Население — 1093 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Пас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Valladolid
 Vista aérea
 Bodega Cooperativa Agrícola Castellana

Муниципалитеты Вальядолида